Шазенд:

 Шазенд — город на западе Ирана, в провинции Меркези. 
 Шазенд — одна из 10 областей (шахрестанов) иранской провинции Меркези.